De achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 wordt verreden op donderdag 20 juli 2017. De start is in Briançon en de finish boven op de Col d'Izoard.

Parcours 
Het is de laatste bergetappe van deze Ronde van Frankrijk. De rit voert door de Franse Alpen. Onderweg zijn er een beklimming van de derde, een van de eerste en de slotklim van de buitencategorie. In Les Thuiles is een tussensprint. De laatste 67,5 km van het parcours, met aankomst op de  Col d'Izoard, vormden tevens het decor van de eerste etappe van La Course by Le Tour de France 2017.

Verloop 
Thomas De Gendt, Lilian Calmejane, Alessandro de Marchi en Elie Gesbert vormden de vroege ontsnapping. Een tweede groep van maar liefst 50 man ontsnapte uit het peloton en sloot zich bij hen aan. Onder meer De Gendt en Daniel Navarro waren actief in pogingen uit deze groep weer te ontsnappen, maar in de beklimming van de Col de Vars zijn het uiteindelijk Aleksej Loetsenko, Romain Sicard, Tony Gallopin en Darwin Atapuma die een kopgroep vormden. Tussen de Col de Vars en de Izoard groeide de groep weer aan tot een dozijn rijders.

Bij het begin van de beklimming van de Izoard was de voorsprong van de koplopers inmiddels teruggelopen van een maximum van 8 minuten naar 4 minuten, dankzij jaagwerk in het peloton van de ploeg AG2R. Loetsenko ontsnapte opnieuw uit groep, aanvankelijk met Romain Hardy en Nicolas Edet, later alleen. Atapuma ging in de tegenaanval, en haalde met nog 6 km te rijden Loetsjenko in. Warren Barguil en Alberto Contador gingen in de aanval in de favorietengroep daarachter. Contador kon Barguil niet bijhouden en werd weer teruggepakt. Hierna probeerde ook Mikel Landa te ontsnappen. Ook Chris Froome viel aan, en haalde Landa bij. Rigoberto Urán en Romain Bardet konden nog bij hen terugkomen, de andere klassementsrijders, waaronder Fabio Aru, waren in problemen. Bolletjestruidrager Barguil wist Arapuma bij te houden en bij hem weg te rijden, en kwam uiteindelijk solo als eerste bij de finish. Atapuma en de groep-Froome volgden op 20 seconden. Aru verloor een minuut, en zakte van de vierde naar de vijfde plaats in het algemeen klassement, ten gunste van Landa.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 18e etappe op letour.fr

18
Ronde van Frankrijk 201718
Ronde van Frankrijk 201718